Дискография российской рок-группы Би-2

Альбомы

Магнитоальбомы 
 1988—1991 — Изменники Родины (не издавался)

Пластинки 
 2012 — Spirit (2LP) (винил, коллекционное издание)
 2014 — #Хипстер (EP)
 2014 — #16плюс

Студийные альбомы

Сайд-проекты

Концертные альбомы

Сплиты

Сборники

Саундтреки

Ремиксы 
 2002 — Drum[a]
 2009 — Bowie remixed

Переиздания

Синглы и мини-альбомы

Видео

Видеоальбомы

Клипы

Официальные видео

Видео австралийского периода

Видеозарисовки

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте

Би-2
Би-2
Би-2
|-
|2022
|Аллилуйя
|
|}